Лаверецкий — фамилия.

Известные носители 
 Лаверецкий, Аким Панфилович (1805—1888) — художник-литейщик и скульптор.
 Лаверецкий, Николай Акимович (1839—1907) — скульптор.
 Лаверецкий, Иван Акимович (1840—1911) — художник-мозаичист и скульптор.